Нуева Авентура има више значења:

 Нуева Авентура (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Авентура (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Авентура (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику